Skötgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skötgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Skötgrund, Närpes, Österbotten, 
 Skötgrund, Korpo, Åboland, 
 Skötgrund, Nagu, Åboland, 
 Skötgrund, Pargas, Åboland,

Se även
Skötgrundet
Skötgrunden
Skitgrund

Robotskapade Finlandförgreningar